A Copa CECAFA é a competição de futebol mais antiga da África. É um torneio reconhecido pela FIFA e organizado pelo Conselho das Associações de Futebol da África Oriental e Central (CECAFA) e inclui as seleções nacionais dos países da África Central e Oriental (Quênia, Uganda, Tanzânia, Sudão, Etiópia, Eritreia, Zanzibar, Somalia, Ruanda, Burundi e Djibouti).

É o torneio sucessor da Copa Gossage, realizada 37 vezes entre 1926 e 1966 e da Copa da África Central e Oriental, realizada 7 vezes entre 1965 e 1971.

Copa Gossage

A Copa Gossage foi um torneio de futebol realizado entre Quênia, Uganda, Tanganica e Zanzibar. Teve 37 edições que duraram de 1926 até 1966 e era patrocinado pela fabricante de sabão Gossage.

Copa CECAFA

Campeões

<div id="1">1 Sem partida para o terceiro lugar.
<div id="2">2 Premiação para Sudão e Zâmbia como times convidados.

Títulos por seleção

<div id="1">1 Times "B".
<div id="2">2 Convidados.

Participações por seleção

<div id="1">1 Convidados.

Competições da FIFA
Competições de futebol da África